Adolf Brüning ist der Name folgender Personen:

* Adolf Brüning (Ratsherr) (1634–1702), Ratsherr in Lübeck
 Adolf von Brüning (1837–1884), deutscher Industrieller, Chemiker und Politiker (bis 1883 Adolf Brüning)
 Adolf Brüning (Kunsthistoriker) (1867–1912), deutscher Kunsthistoriker
 Adolf Johann von Brüning (1866–1941), deutscher Diplomat